Peter Ustinov, attore britannico
 Dmitrij Fëdorovič Ustinov, ministro della difesa dell'Unione Sovietica 
 Ustinov, nome avuto dalla città russa di Iževsk dal 1985 al 1987 in onore del precedente
 17283 Ustinov, un asteroide